O Mentiroso — filme brasileiro de 1988 com Paulo José
Liar Liar — filme com Jim Carrey

Ver também 
Quizás — álbum de Enrique Iglesias que contém a canção "Mentiroso"